De Primeira Liga 2013–2014 was het 80ste seizoen in de hoogste afdeling van het Portugese profvoetbal. De competitie, door een sponsorovereenkomst ook Liga ZON Sagres genoemd, ging van start op 16 augustus 2013 en eindigde op 11 mei 2014.

FC Porto trad voor het derde seizoen op rij aan als regerend landskampioen, terwijl FC Arouca zijn debuut maakt in de hoogste divisie en deze afsloot met de twaalfde plaats in de eindrangschikking. De andere nieuwkomer was Belenenses, dat onder leiding van de Nederlandse trainer-coach Mitchell van der Gaag in het voorafgaande seizoen de titel had gewonnen in de Segunda Liga.

SL Benfica won echter de titel: de 33ste uit de clubhistorie. SC Olhanense eindigde als zestiende en laatste, waardoor de club rechtstreeks degradeerde naar de Segunda Liga. De nummer voorlaatst, FC Paços de Ferreira, wist zich te handhaven door in de play-offs promotie/degradatie over twee duels te winnen van Desportivo das Aves.

In de 240 gespeelde wedstrijden werd in totaal 569 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,37 doelpunt per wedstrijd. Topscorer werd de Colombiaanse international Jackson Martínez van FC Porto met twintig treffers.

Het toeschouwersrecord kwam dit seizoen tot stand op zondag 20 april 2014 bij de wedstrijd SL Benfica–SC Olhanense: 63.982 bezoekers. Het duel in het Estadio da Luz eindigde in een 2-0 overwinning voor de thuisploeg, die daardoor de landstitel veiligstelde. Beide treffers kwamen op naam van de Braziliaanse aanvaller Lima.

Uitslagen

Eindstand
{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:100%;" width="80%"
! width=5%|
! width=35%|Club
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=10%|Punten
|-style="background:#D0F0C0;"
|  || SL Benfica || 30 || 23 || 5 || 2 || 58 || 18 || +40 || 74 
|-style="background:#D0F0C0;"
| 2 || Sporting CP || 30 || 20 || 7 || 3 || 54 || 20 || +34 || 67
|- style="background: #98FB98;"
| 3 || FC Porto || 30 || 19 || 4 || 7 || 57 || 25 || +32 || 61
|-style="background:#CCF3FF;"
| 4 || GD Estoril-Praia || 30 || 15 || 9 || 6 || 42 || 26 || +16 || 54
|-style="background:#CCCCFF;"
| 5 || CD Nacional || 30 || 11 || 12 || 7 || 43 || 33 || +10 || 45
|-
| 6 || CS Marítimo || 30 || 11 || 8 || 11 || 40 || 44 || −4 || 41
|-
| 7 || Vitória FC (Setúbal) || 30 || 10 || 9 || 11 || 41 || 41 || 0 || 39
|-
| 8 || Académica de Coimbra || 30 || 9 || 10 || 11 || 25 || 35 || −10 || 37 
|-
| 9 || Sporting Braga || 30 || 10 || 7 || 13 || 39 || 37 || +2 || 37 
|-
|10 || Vitória Guimarães || 30 || 10 || 5 || 15 || 30 || 35 || −5 || 35
|-style="background:#BBEBFF;"
|11 || Rio Ave FC || 30 ||  8 || 8 ||14 || 21 || 35 || −14|| 32
|-
|12 || FC Arouca || 30 || 8 || 7 || 15 || 28 || 42 || −14 || 31
|-
|13 || Gil Vicente FC || 30 || 8 || 7 || 15 || 23 || 37 || −14 || 31 
|-
|14 || Belenenses || 30 || 6 || 10 || 14 || 19 || 33 || −14 || 28
|-style="background:#FFE8E8;"
|15 || FC Paços de Ferreira || 30 || 6 || 6 || 18 || 28 || 59 || −31 || 24
|-style="background:#FFCCCC;"
|16 || SC Olhanense || 30 || 6 || 6 || 18 || 21 || 49 || −28 || '24
|}

Play-offs promotie/degradatie

Statistieken
TopscorersIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.''

Nederlanders
Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 2013/14 uit in de Primeira Liga.

Scheidsrechters

Toeschouwers

Zie ook
Taça da Liga 2013/14
Taça de Portugal 2013/14
Segunda Liga 2013/14
Campeonato Nacional 2013/14
 

2014
Competitievoetbal 2013/14